Bolton è una città nel Greater Manchester. Può anche riferirsi a:

Aziende 
 Bolton Group, multinazionale italiana

Geografia 
 
 Bolton – località nello stato di Victoria 
  Canada
 Bolton – comunità della provincia dell'Ontario 
 Bolton occidentale – comune dell'Quebec 
 Bolton orientale –  comune dell'Quebec 
 
 Bolton – parrocchia civile del Cumbria
 Bolton – villaggio dell'East Lothian, Scozia
 Bolton – città della Greater Manchester
 Bolton – villaggio dell'Northumberland
 Bolton – villaggio della contea (contea tradizionale) di Armagh nell'Ulster
 Metropolitan Borough of Bolton – distretto metropolitano della Greater Manchester
 County Borough of Bolton – dal 1838 al 1974, è stata una suddivisione locale nel nord – ovest dell'Inghilterra, precedente alla Metropolitan Borough of Bolton 
 Castello di Bolton – castello del North Yorkshire
 
 Bolton – città della contea di Columbus, Carolina del Nord
 Bolton – città della contea di Tolland, Connecticut
 Bolton – località della Contea di Montgomery, Kansas 
 Bolton – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Bolton – città della contea di Hinds, Mississippi
 Bolton – località della Contea di Harrison, Missouri 
 Bolton – città della contea di Warren, New York
 Bolton Landing – borgo nella città di Bolton
 Bolton – città della contea di Chittenden, Vermont
 Bolton – località

Persone 
 Clint Bolton – calciatore australiano 
 Horatio Bolton – compositore di scacchi britannico
 James Bolton – naturalista e illustratore inglese
 John R. Bolton – politico e avvocato statunitense
 Michael Bolton – cantautore statunitense
 Mick Bolton – chitarrista britannico
 Samuel Bolton – presbitero e teologo inglese
 Sharon Bolton – scrittrice inglese

Altro 
 Bolton Wanderers Football Club – società calcistica inglese